

Примітки

Джерела 

Вулиці Червонограда
Ч
Червоноград
Вулиці у Львівській області